Жизлово — название населённых пунктов в России:
 
 Жизлово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Жизлово — деревня в Можайском районе Московской области.